Ahlstedt är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Börje Ahlstedt
 Fredrik Ahlstedt
 Ivar Ahlstedt
 Jan H. Ahlstedt
 Jochum Ahlstedt
 Jonas Ahlstedt
 Klas Ahlstedt
 Mats Ahlstedt
 Nina Ahlstedt
 Rigmor Ahlstedt
 Runar Ahlstedt

Vidare läsning 

 

Svenska efternamn